Edge Hill steht für:

Orte:
 Edge Hill (Georgia), Vereinigte Staaten
 Edge Hill (Queensland), Australien
 Edge Hill (Liverpool), Stadtteil von Liverpool, Vereinigtes Königreich
 Edge Hill (Warwickshire), Weiler in Warwickshire, Vereinigtes Königreich

im NRHP gelistete Objekte:
 Edge Hill (Amherst County, Virginia), NRHP-Nr. 08000418
 Edge Hill (Caroline County, Virginia), NRHP-Nr. 83003264
 Edge Hill (Henrico County, Virginia), NRHP-Nr. 08000243

Sonstiges:
 anderer Name für den Mount Tranchant, einen Berg an der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Edgehill